RAŚ steht für:
 Ruch Autonomii Śląska, eine Autonomiebewegung in Polen

Außerdem ist Raś ein Familienname folgender Personen:
Ireneusz Raś

siehe auch: RAS

Abkürzung